Nakhchivan International Airport (azerbajdzjanska: Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı, ryska: Международный Аэропорт Нахичевань) är en flygplats i Azerbajdzjan. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Nakhchivan International Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Nakhchivan International Airport är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Ashab-i Kehf,  meter över havet,  km öster om Nakhchivan International Airport. Närmaste större samhälle är Nachitjevan,  km nordväst om Nakhchivan International Airport. 

Trakten runt Nakhchivan International Airport består i huvudsak av gräsmarker. Runt Nakhchivan International Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Azerbajdzjan